Samantha (voornaam), een voornaam voor meisjes
 Samantha (zangeres), een Vlaams zangeres
 Samantha (film), een Amerikaanse film uit 1992
 Samthan, een Iers heilige